Майкъл Браун може да се отнася за:

 Майкъл Браун (актьор) – аржентински актьор
 Майкъл Браун (астроном) – астроном от САЩ
 Майкъл Браун (генетик) – генетик от САЩ, Нобелов лауреат за 1985 г.
 Майкъл Браун (футболист) – английски футболист